12-я группа армий () — оперативно-стратегическое объединение Армии США во время Второй мировой войны, самая крупная из американских групп армий. Действовала на территории оккупированной немцами части Франции, Бельгии и Германии в 1944-45 годах. К маю 1945 года включала свыше 1,3 млн человек.

История 
Созданная через восемь дней после высадки в Нормандии, она первоначально включала в себя 1-ю и 3-ю полевые армии США. Имея различный состав в 1944 и 1945 годах 12-я группа армий включала в себя бо́льшую часть американских сил на Западном фронте. Ею командовал генерал Омар Брэдли со штабом в Лондоне с 14 июля 1944 года.

В течение первой недели высадки в Нормандии и Нормандской операции, 1-я полевая армия США Омара Брэдли сформировала правое крыло фронта союзников. В июле к ним присоединилась 3-я полевая армия США под командованием генерала Джорджа С. Паттона, сформировав 12-ю группу армий. До сентября, когда генерал Эйзенхауэр принял командование сухопутными войсками союзников в Северо-Западной Европе, американские войска в Нормандии были включены в состав 2-й британской полевой армии и 1-й канадской полевой армии в состав 21-й группы армий под командованием генерала Монтгомери.

После прорыва с берега в Нормандии 12-я группа армий сформировала центр союзных сил на Западном фронте. На севере находилась британская 21-я группа армий (1-я канадская и 2-я британская полевые армии), а на юге, продвигающаяся после высадки на французском побережье Средиземного моря, была 6-я группа армий (7-я полевая армия США и 1-я полевая армия Свободной Франции).

По мере продвижения 12-й группы армий через Германию в 1945 году она стала контролировать четыре полевые армии США: 1-ю, 3-ю, 9-ю и 15-ю. К Дню Победы 12-я группа армий насчитывала более 1,3 миллиона человек.

Состав

8 мая 1945 года 
 12-я группа армий (генерал Омар Н. Брэдли)
 1-я полевая армия (генерал Кортни Х. Ходжес)
 78-я пехотная дивизия (генерал-майор Эдвин П. Паркер-младший)
 7-й армейский корпус (генерал-лейтенант Дж. Лотон Коллинз)
 9-я пехотная дивизия (генерал-майор Луи А. Крейг)
 69-я пехотная дивизия (генерал-майор Эмиль Рейнхардт)
 104-я пехотная дивизия (генерал-майор Терри де ла Меса Аллен-старший)
 3-я полевая армия (генерал Джордж С. Паттон-младший)
 1-я пехотная дивизия (генерал-майор Клифт Андрус)
 2-я пехотная дивизия (генерал-майор Уолтер М. Робертсон)
 9-я бронетанковая дивизия (генерал-майор Джон У. Леонард)
 70-я пехотная дивизия (генерал-майор Эллисон Дж. Барнетт)
 97-я пехотная дивизия (бригадный генерал Милтон Б. Хэлси)
 3-й армейский корпус (генерал-майор Джеймс Ван Флит)
 4-я пехотная дивизия (генерал-майор Гарольд В. Блейкли)
 14-я бронетанковая дивизия (генерал-майор Альберт С. Смит)
 99-я пехотная дивизия (генерал-майор Вальтер Э. Лауэр)
 5-й армейский корпус (генерал-майор Кларенс Р. Хюбнер)
 16-я бронетанковая дивизия (бригадный генерал Джон Л. Пирс)
 12-й армейский корпус (генерал-майор Стаффорд Лерой Ирвин)
 4-я бронетанковая дивизия (генерал-майор Уильям М. Хоге)
 5-я пехотная дивизия (генерал-майор Альберт Э. Браун
 11-я бронетанковая дивизия (генерал-майор Холмс Э. Дагер)
 26-я пехотная дивизия (генерал-майор Уиллард С. Пол)
 90-я пехотная дивизия (генерал-майор Герберт Л. Эрнест)
 20-й армейский корпус (генерал-майор Уолтон Х. Уокер)
 13-я бронетанковая дивизия (генерал-майор Джон Милликин)
 65-я пехотная дивизия (генерал-майор Стэнли Э. Рейнхарт)
 71-я пехотная дивизия (генерал-майор Уиллард Г. Уайман)
 80-я пехотная дивизия (генерал-майор Гораций Л. Макбрайд)
 9-я полевая армия (генерал-лейтенант Уильям Симпсон)
 2-я бронетанковая дивизия (генерал-майор Исаак Д. Уайт)
 8-й армейский корпус (генерал-майор Трой Х. Миддлтон)
 6-я бронетанковая дивизия (генерал-майор Роберт У. Гроу)
 76-я пехотная дивизия (генерал-майор Уильям Р. Шмидт)
 87-я пехотная дивизия (генерал-майор Франк Л. Куллин-младший)
 89-я пехотная дивизия (генерал-майор Томас Д. Финли)
 13-й армейский корпус (генерал-майор Алван С. Гиллем-младший)
 30-я пехотная дивизия (генерал-майор Леланд С. Хоббс)
 35-я пехотная дивизия (генерал-майор Пол Бааде)
 83-я пехотная дивизия (генерал-майор Роберт С. Мейкон)
 84-я пехотная дивизия (генерал-майор Александр Р. Боллинг)
 102-я пехотная дивизия (генерал-майор Фрэнк А. Китинг)
 16-й армейский корпус (генерал-майор Джон Б. Андерсон)
 29-я пехотная дивизия (генерал-майор Чарльз Х. Герхардт)
 75-я пехотная дивизия (генерал-майор Рэй Портер)
 79-я пехотная дивизия (генерал-майор Ира Т. Выче)
 95-я пехотная дивизия (генерал-майор Гарри Л. Твадл)
 19-й армейский корпус (генерал-майор Рэймонд С. Маклейн)
 3-я бронетанковая дивизия (бригадный генерал Дойл О. Хикки)
 8-я бронетанковая дивизия (генерал-майор Джон М. Девайн)
 15-я полевая армия (генерал-лейтенант Леонард Героу)
 66-я пехотная дивизия (генерал-майор Герман Ф. Крамер)
 106-я пехотная дивизия (генерал-майор Дональд А. Стро)
 18-й воздушно-десантный корпус (генерал-майор Мэтью Б. Риджуэй)
 5-я бронетанковая дивизия (генерал-майор Лансфорд Э. Оливер)
 7-я бронетанковая дивизия (генерал-майор Роберт В. Хасбрук)
 8-я пехотная дивизия (генерал-майор Брайант Э. Мур)
 82-я воздушно-десантная дивизия (генерал-майор Джеймс М. Гэвин)
 22-й армейский корпус (генерал-майор Эрнест Н. Хармон)
 17-я воздушно-десантная дивизия (генерал-майор Уильям М. Майли)
 94-я пехотная дивизия (генерал-майор Гарри Дж. Малони)
 23-й армейский корпус (генерал-майор Хью Дж. Гаффи)
 28-я пехотная дивизия (генерал-майор Норман Д. Кота)

Примечания

Ссылки 
 Military situation maps produced by the Engineering Section of the 12th Army Group  — Library of Congress
 Omar Nelson Bradley, Lt. General FUSAG 12TH AG  — Omar Bradley’s D-Day June 6, 1944 Maps restored, preserved and displayed at Historical Registry

Американские группы армий во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году